Ивашёв-Мусатов — составная славянская фамилия; имеет женскую форму Ивашёва-Мусатова.
 Ивашёв-Мусатов, Олег Сергеевич (1927—2019) — учёный-математик, педагог, отличник народного просвещения, заслуженный преподаватель МГУ, художник, автор более 100 научных публикаций.
 Ивашёв-Мусатов, Сергей Михайлович (1900—1992) — русский, советский художник и живописец.